98-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 24 марта 2007 года в рамках ПроТура UCI 2007.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 20 команд категории UCI ProTeam. Также организаторы пригласили 5 проконтинентальных команд.

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Гонщикам предстояло преодолеть три категорийных подъёма — Пассо дель Туркино на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2007 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2007 году
Март 2007 года